A Little's Enough es el segundo álbum de estudio de la banda de Rock Alternativo, Overflow Crowds Band. Fue lanzado en simultáneo alrededor del mundo el 5 de julio de 2008 en el sitio web de la banda, estando disponible para su descarga. El álbum fue lanzado en formato CD el 6 de julio del mismo año en el Reino Unido y el 7 de julio en EE. UU. y Canadá.

Empezaron a trabajar en el disco a principios del 2008. Fue el primer álbum grabado en Jupiter Sound (Macbeth's Studio).

El 30 de mayo de 2008, Lisa Origliasso declaró en una entrevista con Kerrang! que el álbum se llamaría oficialmente A Little's Enough  y "¡será tan excitante como lo es el rock n' roll!" 

Álbumes de rock alternativo
Álbumes en inglés
Álbumes de Estados Unidos de 2008